Grijze monjita
 Roestrugmonjita
 Salinasmonjita
 Vuuroogmonjita
 Witschoudermonjita
 Witstuitmonjita
 Witte monjita
 Zwart-witte monjita
 Zwartkruinmonjita